Константин Николаевич Жуков:
 Жуков, Константин Николаевич (1874—1940) — российский и советский архитектор.
 Жуков, Константин Николаевич (1840—1901) — российский судебный и государственный деятель.